Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ATP Shenzhen Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár složený z Izraelce Jonatana Erlicha a Brita Colina Fleminga, když ve finále zdolal australsko-brazilské turnajové dvojky Chrise Guccioneho a Andrého Sá výsledkem 6–1 a 6–7, až v superitebreaku poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni tak získali premiérový společný titul z deblu, jenž pro Erlicha představoval osmnácté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Fleminga osmou takovou deblovou trofej.

Vítězové si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Chris Guccione /  André Sá (finále)
  Julian Knowle /  Oliver Marach (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2015